Sender Linz steht für:

 Sender Linz am Rhein, Rheinland
 Sender Freinberg (LINZ2), Oberösterreich (seit 1928)
 Sender Lichtenberg (LINZ1), Oberösterreich (ab 1960)